James Veitch (cabaretier) (1989), een Brits cabaretier en auteur
 James Veitch, Lord Elliock (1712-1793), een Schotse advocaat, rechter, politicus en landeigenaar
 James Veitch and Sons, een Britse plantenkwekerij
 James Veitch (tuinbouwer) (1792-1863), de zoon van John Veitch (oprichter van James Veitch and Sons)
 James Veitch jr. (1815-1869), een zoon van James Veitch (tuinbouwer)
 James Herbert Veitch (1868-1907), een kleinzoon van James Veitch jr.